Wotan steht für:

 Wodan, germanische Gottheit, siehe Odin
 Wotan, Gestalt in Richard Wagners Opernzyklus Der Ring des Nibelungen
 Wotan-Werke AG, siehe Werkzeugmaschinenfabrik Glauchau
 Wotan (Stahl), Wotan hart und Wotan weich, schweißbare Sorten Panzerstahl
 Wotan, deutscher Sturmpanzerwagen des Ersten Weltkriegs, siehe A7V

Personen:
 Wotan Anzengruber, Pseudonym von Matthias Griebler (* 1972), österreichischer Künstler
 Wotan Wilke Möhring (* 1967), deutscher Schauspieler und Musiker

Siehe auch:
 Wodan (Begriffsklärung)
 Wotanismus